Die Internationalen Württembergischen Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2015 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 29. Juni bis 5. Juli 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)